van der Auwera (auch van der Auvera und von der Auvera) ist der Familienname (flämischer Herkunft) folgender Personen:

 Jakob van der Auwera (1672–1760), Hofbildhauer in Würzburg,  Schwiegersohn von Oswald Onghers
 Johann Wolfgang van der Auwera (1708–1756), deutscher Bildhauer des Rokoko im Fürstbistum Würzburg, Sohn von Jakob
 Lukas Anton van der Auwera (1710–1766), fränkischer Bildhauer